De World Series of Darts Finals 2016 was de tweede editie van de World Series of Darts Finals, georganiseerd door de Professional Darts Corporation. Het toernooi werd gehouden van 5 tot 6 november in de Braehead Arena te Glasgow.

Gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond uit 24 spelers. De top-8 van de World Series toernooien van 2016 in:

Dubai Darts Masters 2016
Auckland Darts Masters 2016
Shanghai Darts Masters 2016
Tokyo Darts Masters 2016
Sydney Darts Masters 2016
Perth Darts Masters 2016 

Daarnaast bestond het deelnemersveld uit twaalf uitgenodigde spelers, die vanaf de eerste ronde aan de bak moesten. Hiervan waren Thornton, Smith, Klaasen en Suljović uitgenodigd, omdat zij de vier beste ongeplaatste spelers van de PDC Order of Merit waren.

Ook vond er een kwalificatietoernooi plaats in Coventry op 23 oktober, waarin vier plekken te vergeven waren.

Prijzengeld

Loting

World Series of Darts Finals 2016